Struth (Flieden), een plaats in de gemeente Flieden in de Duitse deelstaat Hessen
Struth (Floh-Seligenthal), een plaats in de gemeente Floh-Seligenthal in de Duitse deelstaat Thüringen
Struth (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Bas-Rhin
Struth (Harth-Pöllnitz), een plaats in de gemeente Harth-Pöllnitz in de Duitse deelstaat Thüringen
Struth (Rijnland-Palts), een stadsdeel van Idar-Oberstein in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Struth (Rodeberg), een plaats in de gemeente Rodeberg in de Duitse deelstaat Thüringen